Soma je lahko:

 Soma - francoska reka Somme
 Soma - telo živčne celice
 Soma - rastlina, obred, opojna pijača in božanstvo v Vedski kulturi.